Blackmans steht für
 Blackmans (Barbados), Ort auf Barbados
 Blackmans (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Blackmans Bay, Vorort von Hobart in Tasmanien

Siehe auch:
 Blackman